Juan Bautista Romero puede referirse a:

 Juan Bautista Romero (pintor) (1756-c.1804), pintor español.
 Juan Bautista Romero y Almenar, Marqués de San Juan (1807-1872), comerciante y filántropo español.